107-я дивизия:
 107-я пехотная дивизия (Япония)

107-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 107-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 107-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 107-я гвардейская стрелковая дивизия
 107-я мотострелковая дивизия (формирования 1941 года) — соединение РККА в 1941 г.
 107-я мотострелковая дивизия (формирования 1968 года) — отдельная дивизия ПрибВО ВС СССР.
 107-я кавалерийская дивизия
 107-я танковая дивизия (СССР)